Alesa bezeichnet:

 einen ehemaligen belgischen Felgenhersteller, siehe unter Ryde (Felgenhersteller)

Alesa ist der italienische Name von:

 Halaesa (ital.: Alesa Arconidea)
 des Titularbistums Halaesa